Stříbrnický potok je jméno více vodních toků:

 Stříbrnický potok (přítok Krupé) – pravostranný přítok Krupé u Starého Města v okrese Šumperk
 Stříbrnický potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v Ústí nad Labem